Paul Woods – amerykański strzelec
 Paul Woods (1950–2007) – walijski rugbysta
 Paul Woods (ur. 1959) – kanadyjski hokeista
 Paul Woods – brytyjski żużlowiec